Первая лига Белоруссии по футболу 2007 года — 17-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Первой лиги. Турнир прошёл с 22 апреля по 3 ноября. В Высшую лигу путёвки завоевали Савит, Гранит и Локомотив (Минск).

Участники 
В турнире участвовали 14 клубов: 2 из Минска, 1 из Минской области, 3 из Гомельской области, 2 из Могилёвской области, 1 из Витебской области, 2 из Гродненской области и 3 из Брестской области.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу по итогам сезона 2006:
 «Минск» (1-е место в Первой лиге сезона 2006)
 «Сморгонь» (2-е место в Первой лиге сезона 2006)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2006:
 «Локомотив Минск» (13-е место в Высшей лиге сезона 2006)
 «Белшина (Бобруйск)» (14-е место в Высшей лиге сезона 2006)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 2006:
 «Лида» (13-е место в Первой лиге сезона 2006)
 «Берёза» (14-е место в Первой лиге сезона 2006)

Клубы, вышедшие в Первую лигу из Второй лиги по итогам сезона 2006:
 «Динамо-Белкард (Гродно)» (1-е место во Второй лиге сезона 2006)
 «Савит (Могилёв)» (2-е место во Второй лиге сезона 2006)

Переименования команд:
 «Микашевичи» сменили название на «Гранит».
 «Мозырь-ЗЛиН» сменил название на «Мозырь».

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2007
 Первая лига Белоруссии по футболу

Ссылки 
 Первая лига Беларуси 2007 на kick-off.by 

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2007 году
Спорт в Белоруссии в 2007 году